

Patronyme 

 Amina Pirani Maggi (1892-1979), actrice italienne.
 Felix Pirani (1928-2015), physicien britannique.
 Gabriel Pirani (2002-), footballeur brésilien.
 Marcello Pirani (1880-1968), physicien allemand.
 Tofan Pirani (1975-), kickboxeur professionnel suédo-iranien.

Autre 
 Jauge de Pirani, dispositif de mesure de pression inventé par le physicien Marcello Pirani.